Slaget vid Lys kan avse:

Slaget vid Lys (1918) – del av den tyska våroffensiven, också känt som Lysoffensiven, Fjärde slaget om Ypern, Tredje slaget om Flandern och som Batalha de La Lys i Portugal.
Andra slaget vid Lys (1918) – del av den allierade hundradagarsoffensiven
Slaget vid Lys (1940) – ett slag under andra världskriget nära den belgiska staden Kortrijk